Мидхау () — крупная гробница (по типу — камерный каирн) эпохи неолита, расположенная на южном побережье острова Раузи в составе Оркнейских островов в Шотландии. Название Мидхау происходит от крупного броха бронзового века к западу от гробницы. Вместе гробница и брох являются частями крупного комплекса древних сооружений на берегу пролива Эйнхаллоу-Саунд (:en:Eynhallow Sound), отделяющего Раузи от Мейнленда, крупнейшего из Оркнейских островов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Археологические объекты в Шотландии
Мегалиты Шотландии
Оркнейские острова
Неолит Европы
Неолитические поселения
Всемирное наследие в Шотландии